Чемпионат мира по дзюдо 1989 года прошёл в городе Белград (Югославия) с 10 по 15 октября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 

Спорт в Югославии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Белграде
Октябрь 1989 года
Дзюдо в Югославии
Международные соревнования по дзюдо в Сербии